Hurtig ist der Familienname folgender Personen:

 Lina Hurtig (* 1995), schwedische Fußballspielerin
 Lisa Hurtig (* 1987), schwedische Fußballspielerin
 Theodor Hurtig (1897–1977), deutscher Geograph, Meteorologe und Fachdidaktiker